Vision může být:

album, EP 
 Vision (album, Alpha Blondy) – album reggae zpěváka Alphy Blondyho z Pobřeží slonoviny z roku 2011
 Vision (album, Shankar) – album indického houslisty L. Shankara z roku 1983
 Vision (EP) – EP švédské rockové skupiny No Fun at All z roku 1993
 Visions (EP) – EP americké metalové skupiny Atreyu z roku 1999
 Visions (album, Clearlight) – album francouzské rockové skupiny Clearlight z roku 1978
 Visions of Dennis Brown – album jamajského reggae zpěváka Dennise Browna z roku 1978
 Visions (album, Grant Green) – album amerického jazzového kytaristy Granta Greena z roku 1971
 Visions (album, Grimes) – album kanadské hudebnice Grimes z roku 2012
 Visions (album, Haken) – album britské metalové skupiny Haken z roku 2011
 Visions (album, Stratovarius) – album finské metalové skupiny Stratovarius z roku 1997

filmografie 
 The Vision (film) – britský televizní film režiséra Normana Stonea z roku 1988
 Vize – Život Hildegardy z Bingenu (v originále Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen) – německý film režisérky Margarethe von Trotta z roku 2009
 Přeludy (film, 2015) (v originále Visions) – americký film režiséra Kevina Greuterta z roku 2015
 Visions (seriál) – americký televizní seriál z let 1976–1980
 WandaVision – americký televizní seriál z roku 2021

ostatní 
 Vision Airlines – americká letecká společnost
 Vision Racing – americká závodní stáj z seriálu formulí IndyCar Series
 Vision Vancouver – lokální politická strana ve Vancouveru v Kanadě
VisionTV – kanadská televizní stanice
Vision (komiks) – fiktivní postava z komiksů vydavatelství Marvel Comics
 Vision (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z Marvel Cinematic Universe
 Cirrus Vision SF50 – letadlo
 Eagle Vision – automobil
 USS Vision – různé lodě amerického námořnictva